Іларіо́н — християнське чоловіче ім'я. Походить від , утвореного від ἱλαρός («веселий, радісний»).

Українська народна форма — Ларіон. Зменшені форми — Ларко, Ларик, Ларіосик.

Іменини 
 За православним календарем (новий стиль) — 11 жовтня і  (преподобномученик Іларіон (Громов)), 3 грудня і неділя після 7 лютого (священномученик Іларіон (Писарець)), 10 вересня і неділя після 7 лютого (послушник Іларіон Правдін), 8 грудня і неділя після 7 лютого (священномученик Іларіон (Соловйов)),  і неділя після 7 лютого (священномученик Іларіон (Троїцький)), 4 вересня і неділя після 7 лютого (священномученик Іларіон (Цуриков)), 3 листопада (преподобний Іларіон Великий), 2 грудня (Іларіон Грузинський), 23 жовтня (преподобномученик Іларіон Зографський), 20 листопада (Іларіон Мелитинський), 19 червня (Іларіон Далматський (Новий)), 10 квітня (Іларіон Пелікітський (Новий)), 1 і 24 жовтня (Іларіон Оптінський), 10 вересня і 3 листопада (Іларіон Печерський), 10 квітня і 3 листопада (Іларіон Псковоєзерський, Гдовський), 6 серпня (Іларіон Тавлелі), 31 серпня (Іларіон Требійський), 9 березня (Іларіон Кизичеський), 3 листопада (Іларіон Меглінський і митрополит Іларіон Київський), 27 грудня (митрополит Іларіон Суздальський і Юріївський), 19 травня (мученик Іларіон), 3 жовтня (преподобномученик Іларіон), 31 січня (преподобний Іларіон).
 За католицьким календарем — 21 жовтня (абат Іларіон Кипрський), 12 липня (мученик Іларіон).

Відомі носії 

 Святий Іларіон Великий (291 — † 371) — ранньо-християнський святий та чудотворець.
 Іларіон Київський (? — † 1055) — Митрополит Київський та всієї Руси.
 Іларіон (Огієнко) (1882 — † 1972) — український вчений, митрополит УАПЦ

Сучасники 
 Іларіон (Алфеєв) (1966) — єпископ Російської Православної Церкви
 Іларіон (Кочергін) (1884—1965) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Хмельницький і Кам'янець-Подільський.
 Іларіон (Процик)
 Іларіон (Шукало) ((в миру Шукало Роман Васильович) (1951) — архієрей Української Православної Церкви (Московського Патріархату)

Див. також 

 Іларій
 Ларіонов

Примітки 

Чоловічі імена